Калдуссы — село в Белинском районе Пензенской области России. Входит в состав Лермонтовского сельсовета.

География 
Расположено в 6 км к северо-востоку от села Лермонтово, на реке Калдусс.

История 
Основана в первой половине XVIII века мичманом Иваном Юрьевичем Ржевским. До 1917 г. в составе Аргамаковской волости Чембарского уезда. После революции в составе Аргамакского сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Орджоникидзе, В 1980-е гг. — центральная усадьба совхоза «Парус».

Население

Инфраструктура 
В селе до революции имелись каменная церковь во имя иконы Казанской Богородицы (построена в 1795 г.), лавка, постоялый двор, школа Министерства народного просвещения, 5 ветряных мельниц, 2 кузницы, 3 лавки.

Было развитое сельское хозяйство, здесь находилась центральная усадьба колхоза имени Орджоникидзе, совхоза «Парус».

Транспорт 
Автомагистраль Пенза — Тамбов.

Примечания 

Населённые пункты Белинского района